Сангре де Кристо има више значења:

 Сангре де Кристо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сангре де Кристо, Тијера Бланка (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сангре де Кристо (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сангре де Кристо (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику